Geldermalsen (plaats), een dorp in de Nederlandse provincie Gelderland
Geldermalsen (gemeente), een voormalige gemeente met het dorp als hoofdplaats
Geldermalsen (schip, 1747), een V.O.C.-schip dat in januari 1752 ten onder ging

Zie ook 

 Wijken en buurten in Geldermalsen